Die Prva liga SR Jugoslavije 2001/02 war die zehnte Saison der höchsten Spielklasse im Fußball der BR Jugoslawien. Gespielt wurde vom 17. August 2001 bis 2. Juni 2002.

Titelverteidiger war FK Roter Stern Belgrad.

Modus 
18 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 34 Spiele in der Saison. Die letzten vier Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle auf www.rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2001/02
2001 02